Владимир Крискентович Дорошкевич (28 декабря 1937 — 14 сентября 2005) — российский ; международный мастер.

Четырёхкратный финалист чемпионата СССР по шахматам. Участник 9-го Мемориала Рубинштейна (1971). В составе сборной РСФСР был победителем и призёром Спартакиад народов СССР.

Занимался тренерской работой. Среди его воспитанников Мирон Шер, Кирилл Брызгалин, Сергей Бешуков.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки